Oton I. Bavarski je lahko:
Oton, bavarski kralj v obdobju 1886-1916; Oton je bil duševno bolan in je namesto njega opravljal državne posle njegov stric Luitpold Bavarski; po stričevi smrti (1912) je postal regent Otonov bratranec Ludvik, ki se je leta 1913 oklical za kralja Ludvika III., tako da je imela Bavarska do leta 1916 dva kralja
Oton I., bavarski vojvoda v letih 1180-1183, prvi Wittelsbach na tem položaju.